

Населені пункти та їхні частини

 Яблонна — гміна в Леґьоновському повіті Мазовецького воєводства
 Яблонна — гміна в Люблінському повіті Люблінського воєводства
 Яблонна — село в гміні Пшедбуж Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Яблонна — село в гміні Дашина Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Яблонна — село в гміні Пшитик Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Яблонна — село в гміні Висьмежице Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Яблонна — село в гміні Ґрембкув Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Яблонна — село в гміні Яблонна Леґьоновського повіту Мазовецького воєводства
 Яблонна — село в гміні Броди Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Яблонна — село в гміні Раконевіце Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Яблонна — село в гміні Ридзина Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Яблонна — село в гміні Владиславув Турецького повіту Великопольського воєводства
 Яблонна — частина міста Отвоцьк у Отвоцькому повіті Мазовецького воєводства
 Яблонна — частина села Ґліник у гміні Вельополе-Скшинське Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Яблонна — осада в гміні Русінув Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Яблонна — осада в гміні Кемпіце Слупського повіту Поморського воєводства

Примітки